Жанатала́п () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Зеленоборского сельского округа. Код КАТО — 117049180.

География 
Село расположено в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — города Щучинск, в 14 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Зелёный Бор.

Абсолютная высота — 309 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кумызынай — на западе, аул Андыкожа Батыра — на востоке, село Мадениет — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 367 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 351 человек (184 мужчины и 167 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 252 человека (140 мужчин и 112 женщин).

Улицы 

 ул. Наурыз
 ул. Центральная
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района